Ulica Białoskórnicza w Warszawie
 Ulica Białoskórnicza we Wrocławiu

Białoskórnicza